Schlechter:
 (Friedrich Richard) Rudolf Schlechter (1872, Berlin  1925, Berlin), un botanist și taxonom german
 Marcel Schlechter (* 1928, Luxemburg), un om politic luxemburghez

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești